Kable ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Kable (1763–1846), australischer Geschäftsmann
 Jacques Kablé (1830–1887), Versicherungsdirektor, Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags